Kunachowiczowie herbu Korwin – polska rodzina szlachecka i ziemiańska

Osoby 
 Andrzej Kunachowicz (1895–1980) – pułkownik Wojska Polskiego
 Anna Zambrzycka-Kunachowicz (1931–1993) – historyczka sztuki
 Hanna Kunachowicz – technolożka żywności i żywienia
 Jerzy Kunachowicz (1900–1978) – major Polskich Sił Zbrojnych
 Paweł Kunachowicz (ur. 1970) – radca prawny i alpinista
 Wiktor Kunachowicz (1896–?) – rotmistrz Wojska Polskiego

Polskie nazwiska